Сэр Уи́льям Фре́дерик Хейнс Смит (; 1839-1928) — британский колониальный чиновник, в разное время губернатор Британской Гвианы, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Верховный комиссар Кипра.

Карьера 
 1884 год — губернатор Британской Гвианы (замещал Генри Тернера Ирвинга).
 1888-1895 годы — губернатор Антигуа и Барбуды.
 1895-1898 годы — губернатор Багамских островов и Британских Подветренных островов.
 23 апреля 1898 — 17 октября 1904 года — 6-й Верховный комиссар Кипра.

Примечания 

Британские губернаторы Кипра